

Informatica 
Kdb  – DBMS scritto in K

Codici 
KDB  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kambalda (Australia)